Extraliga (ijshockey Tsjechië)
 Extraliga (ijshockey Slowakije)
 Extraliga (ijshockey Wit-Rusland)
 Extraliga (handbal Tsjechië)
 Extraliga (handbal Slowakije)